El nombre Estínfalo puede referirse a:

Estínfalo, rey mítico de Arcadia.
Estínfalo (hijo de Licaón), el hijo de Licaón
Estínfalo, antigua ciudad de Arcadia
Estinfalo, el actual municipio de Corintia
Los Pájaros del Estínfalo, un trabajo de Heracles
Stymphalornis acutirostris, ave llamada hormiguerito del Paraná y hormiguerito Marsh (Formicivora paludicola)